Simonide de Céos est un poète lyrique grec du -
 Sémonide d'Amorgos est un poète grec iambique du